Camber kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Camber,

Storbritannien 

 Camber, East Sussex, ort i England 

Robotskapade Antarktisförgreningar